

Freguesias de Portugal
Caria (Belmonte)
Caria (Moimenta da Beira)

Outros usos
Cária — região da Anatólia ocidental
Reino da Cária — reino que floresceu na Cária até o século VI a.C.
Cária (província romana) — província romana, ao sul da Frígia

Desambiguações de topônimos